Por Olimpíadas de 1976 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1976, em Montreal.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1976, em Innsbruck.

Desambiguação
Desambiguações de esportes